Ла́йхо () — финская фамилия. Известные носители:

 Лайхо, Алекси (1979—2020) — финский музыкант.
 Лайхо, Олли (1943—2010) — финский спортсмен, гимнаст.
 Лайхо, Киммо (род. 1981) — финский рэпер, который известен под псевдонимом Elastinen.